Une amazone est une nouvelle d'Alexandre Dumas qui paraît pour la première fois sous le nom d'Herminie. 

Dans cette nouvelle, l'auteur confronte le lecteur à la condition de la femme de son siècle, par un récit court, où l'intrigue est concentrée sur le personnage féminin. Herminie, personnage principal de cette nouvelle éponyme, verra son titre modifié en Une amazone pour notifier le caractère indépendant de cette femme en référence aux antiques Amazones.

Résumé 

Au cours d'un bal masqué à l'Opéra, Édouard est séduit par une mystérieuse jeune femme masquée. Cette dernière veut garder son anonymat et ne lui révélera son identité que sous certaines conditions et lors de prochains rendez-vous. Notre charmant jeune subjugué par cette inconnue se verra entraîné dans une folle aventure délaissant ses meilleurs amis Marie et Edmond. Ces derniers cependant bien plus que fidèles se dévoileront être de véritable anges-gardiens à son égard.

Personnages 
 Herminie : personnage principal, femme indépendante, passionnée, qualifiée de domino. Elle est dite "Amazone" par l'auteur.
 Édouard : amoureux d'Herminie, subjugué par celle-ci.
 Marie : amoureuse d’Édouard.
 Edmond : ami d’Édouard, prendra sa place.
 Clémence : amie d'Henri, Édouard, Edmond et Marie.
 Henri : ami de Clémence, Édouard, Edmond et Marie.

Premières lignes 
« Un des plus grands malheurs de la vérité, c'est d'être invraisemblable. C'est pour cela qu'on la cache aux rois avec flatterie, et aux lecteurs avec le roman, qui n'est pas, comme quelques-uns le croient, une exagération du possible, mais un faible pastiche du réel. »

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 

Alexandre Dumas